71-я истребительная авиацио́нная диви́зия  (71-я иад) — авиационное воинское соединение истребительной авиации Вооружённых сил СССР в Великой Отечественной войне.

Наименования дивизии 
 71-я истребительная авиационная дивизия;
 71-я истребительная авиационная дивизия ПВО;
 71-я авиационная дивизия;
 71-я смешанная авиационная дивизия.

История и боевой путь дивизии 
71-я истребительная авиационная дивизия начала формирование в апреле 1941 года включением в свой состав истребительных авиационных полков в составе Военно-Воздушных сил Закавказского военного округа.

С началом Великой Отечественной войны дивизия выполняла задачу по прикрытию объектов города Баку и Бакинского нефтеносного района путем дежурства на аэродромах и вылетами по тревогам 3-го корпуса ПВО. В связи с реорганизацией системы ПВО приказом НКО № 0041 от 19 июня 1941 года дивизия, не закончив своего формирования, 7 июля 1941 года была развернута в 8-й истребительный авиационный корпус ПВО. Полки дивизии вошли в состав корпуса.

В состав действующей армии дивизия не включалась.

В составе соединений и объединений

Командиры дивизии

Состав дивизии

Участие в операциях и битвах 
Участие в операциях и битвах не принимала, находясь в стадии формирования.

Базирование

Примечания

Литература

Ссылки 
 Журнал боевых действий 8 иак ПВО.
 Боевой состав ВВС

Истребительные авиационные дивизии СССР во время Великой Отечественной войны
Воинские части и формирования, созданные в 1941 году
Воинские части и формирования, расформированные в 1941 году